Castells, torres humanes
 Castells, plural de castell, fortificació per a ús militar
 Castells (revista), revista catalana bimestral que tracta sobre tots els afers relacionats amb el món casteller
 Toponímia:
 Castell de Castells, municipi de la Ribera Alta
 Els Castells (les Valls d'Aguilar) poble del municipi de les Valls d'Aguilar.
 Els Castells (Valls) nucli de població del municipi de Valls, a l'Alt Camp.
 Els Castells (Rivert), indret del poble de Rivert, en el terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 Biografies:
 Ada Castells Ferrer (Barcelona 1968), escriptora i periodista catalana 
 Andreu Castells i Peig, pintor, historiador i editor català
 Antoni Castells i Oliveres, doctor en Economia i polític
 Manuel Castells Oliván, sociòleg i professor universitari espanyol
 Marc Castells i Berzosa, polític igualadí
 Martina Castells i Ballespí, metgessa lleidatana
 Miguel Castells Artetxe, advocat i polític basc